Cet article présente une liste des communes du canton de Zurich.

Liste 
En 2023, le canton de Zurich compte 160 communes. Le canton s'étend également sur le lac de Greifen et le lac de Zurich, sans que ces deux zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun district) ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Fusions de communes 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Zurich. Pour les fusions opérées avec la commune de Zurich, voir aussi l'article Subdivisions de Zurich.

Voir aussi

Articles connexes 
 Canton de Zurich
 Communes suisses
 Districts du canton de Zurich

Références 

Zurich